Стародраченинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Стародраченино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1106 человек, в том числе 543 мужчины и 563 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1063 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Кокорский,
 село Озерное,
 село Стародраченино.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края